Гран-при США — 10-й Гран-при Формулы-1 в сезоне  года. Проходил 2 июля на знаменитом автодроме в Индианаполисе. Гонку выиграли гонщики Ferrari, на протяжении всего уик-энда обладавшие существенным преимуществом в скорости над остальными. Михаэль Шумахер отметился победой, поул-позицией, лучшим кругом и почти бессменным лидированием от старта гонки до её финиша. Его партнёр Фелипе Масса уверенно занял 2-е место, поддержав успех напарника. Подиум замкнул Джанкарло Физикелла, а его партнёр Фернандо Алонсо впервые в сезоне финишировал за пределами подиума, лишь на 5-м месте, увеличив шансы Ferrari в борьбе за титул. Гонщики McLaren сошли на первом же круге в массовом завале.

Квалификация 

 Нико Росберг был оштрафован за игнорирование сигнала, призывающего его для прохождения процедуры взвешивания. Его квалификационные результаты были аннулированы, и он стартовал 22-м.
 Витантонио Лиуцци был оштрафован за смену мотора на своей машине и стартовал 21-м.
 Ярно Трулли стартовал с пит-лейн из-за поломки автомобиля в квалификации.

Гонка 

Гонка в Индианаполисе, в отличие от прошлого года оказалась куда более насыщенной событиями.
В частности, лишь 9 гонщиков смогли добраться до финиша, а 7 гонщиков сошли вообще в первом же повороте. Гонка была насыщена обгонами и неожиданными результатами. Отдельно следует отметить неудачу Фернандо Алонсо и, напротив, успех Ярно Трулли, который благодаря стратегии 1-го пит-стопа смог финишировать 4-м, хотя стартовал с пит-лейн.

На первом же круге сошли сразу 5 гонщиков, попав в завал в первом повороте: Хуан Пабло Монтойя, обгоняя нескольких гонщиков по внешней траектории следом за Кими Райкконеном, задел машину последнего и врезался в идущего слева Дженсона Баттона, повредив его машину. Баттон сместился ещё левее, в связи с чем передние колёса Ника Хайдфельда заехали на задние колёса Баттона, и немец взлетел в воздух. Совершив несколько оборотов, его автомобиль приземлился, гонщик не пострадал. Скотт Спид, высоко квалифицировавшийся перед родными трибунами, почти смог объехать столкновение, но машину Кими Райкконена от удара Монтойи развернуло и вынесло к автомобилю американца, что привело к сходу последнего. 4 гонщика сошли сразу, а Баттон — чуть позже, когда команда поняла тщетность усилий по ремонту машины.

Также в первом повороте другое столкновение произошло между Кристианом Клином и Франком Монтаньи.
После гонки стюарды расследовали происшествия, но ничьей вины не нашли.

Что касается лидеров гонки, то там Фелипе Масса смог выиграть на старте позицию у своего напарника Михаэля Шумахера, а Фернандо Алонсо стартовал столь хорошо, что опередил и Рубенса Баррикелло, и Джанкарло Физикеллу, и даже попытался бороться с Шумахером, но тот позицию сохранил.

В результате массовой аварии, на трассе появилась машина безопасности. После рестарта позиции лидеров сохранились, а в задней части пелетона произошло ещё одно столкновение: между Такумой Сато и Тьягу Монтейру. Японец сошёл сразу, а португалец попытался продолжить участие в гонке, но на 10-м круге всё же сошёл.

После рестарта гонщики Ferrari стали отрываться, а Фернандо Алонсо шёл медленно, сдерживая атаки своего партнёра Джанкарло Физикеллы, которому, впрочем, через несколько кругов удалось обогнать Алонсо.

Михаэль Шумахер опередил Фелипе Массу на первом пит-стопе. Темп Алонсо был всю гонку невелик, и он пропустил 3-х гонщиков, откатившись на 6-е место. Однако из-за схода Ральфа Шумахера он смог снова подняться на 5-е место. Также этот сход позволил войти в очки Лиуцци Витантонио, который набрал первые очки для себя лично и для команды Scuderia Toro Rosso.

|}

Лучший круг: Михаэль Шумахер — 1:12,719, на 50-м круге.

Лидеры гонки: Фелипе Масса: 1 — 30, Михаэль Шумахер: 30 — 73.

 Витантонио Лиуцци набрал первое очко в своей карьере.
 Команда Scuderia Toro Rosso набрала первое очко за время выступления в Формуле-1.
 После неудачного начала сезона Хуан Пабло Монтойя ушел в NASCAR. Его заменил Педро де ла Роса.

Ссылки 
 
 
 

 Результаты Гран-при на официальном сайте Формулы-1
 После гонки — комментарии гонщиков и руководителей команд.

Гран-при США